La Coppa di Grecia 1988-1989 è la 14ª Coppa di Grecia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano le 36 squadre iscritte alla A1 Ethniki, A2 Ethniki e B Ethniki. Le squadre della
A1 Nazionale 1988-1989 entrano in gioco solo nella fase B.

Partite

Fase A

Turno preliminare

Primo turno

Secondo turno

Fase B

Ottavi di finale

Tabellone

Note

Voci correlate 
A1 Nazionale 1988-1989

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1988
Pallacanestro nel 1989
Coppa di Grecia di pallacanestro maschile